Christian Lütken er navnet på flere personer:

 Christian Lütken (forfatter) (1791-1856) – dansk forfatter og titulær professor (Johannes Christian Lütken)
 Christian Lütken (officer) (1840-1923) – dansk officer